Гринкасл има више значења:
 Гринкасл (Индијана)
 Гринкасл (Мисури)
 Гринкасл (Пенсилванија)